Во́ложка — пассажирская железнодорожная платформа Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена на территории Ленинского района Ижевска в микрорайоне Воложка, по которому и получила своё название. Открыта в 1950 году.

Описание 
Воложка — второй остановочный пункт железной дороги Ижевск — Балезино, расположен на однопутном неэлектрифицированном перегоне Заводская — Люкшудья линии Ижевск - Пибаньшур. Ранее, когда перегон был двухпутным, остановочный пункт состоял из двух боковых платформ: по одной — на каждый путь. При этом платформы располагались далеко друг от друга, в связи с тем, что между путями лежал пустырь шириной 30 метров, долгое время использовавшийся дачниками под огородные участки.

В начале 2000-х годов второй (западный) путь перегона между Заводской и Люкшудьей был разобран, лежавшая у него платформа заброшена.

В настоящее время остановочный пункт Воложка состоит из одной низкой боковой платформы, расположенной с восточной стороны железной дороги. Билетная касса и турникеты отсутствуют. Имеется выход к Станционной улице. С западной стороны платформы находится лесной массив, по опушке которого проходит граница между Ижевском и Завьяловским районом Удмуртии.

Движение поездов по станции 
У платформы останавливаются все пригородные поезда, следующие из Ижевска до Балезино, Игры и Увы (как в прямом, так и в обратном направлении). Поезда дальнего следования проходят Воложку без остановки.

Время движения от Ижевского вокзала — 23—25 минут.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов по станции Воложка

Железнодорожный транспорт Ижевска
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии